Змагання з дзюдо серед жінок у ваговій категорії до 63 кг на Чемпіонаті світу з дзюдо 2018 відбулись 23 вересня у Баку (Азербайджан).

Медалісти

Результати

Фінал

Втішний раунд

Татамі A

Татамі B

Татамі C

Татамі D

Посилання 
Жеребкування

жінки, до 63 кг